Вале́рий То́карев:
 Токарев, Валерий Абрамович (1922—2006) — артист эстрады, народный артист Российской Федерации.
 Токарев, Валерий Иванович (род. 1952) — российский космонавт-испытатель, полковник ВВС.